Альтія́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Ліможа, 33 км на південь від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 398 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 851,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Альтіяк на сайті французького Національного інституту географії
 Альтіяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Альтіяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез